Sergueï Sergueïevitch Iemeline - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oufa en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le neveu d'Anatoli Iemeline.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve du Salavat Ioulaïev Oufa dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. Le , il joue son premier match dans la KHL face au Severstal Tcherepovets. Il marque son premier but le  face au OHK Dinamo au cours d'une défaite 7-3. Il décroche la Coupe Bratine 2012 et 2013 avec le Toros Neftekamsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Le , il est sélectionné pour la première fois en équipe de Russie B pour disputer un match amical contre l'Allemagne.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2011 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est.
2011 : remporte le Trophée Boris Maïorov du meilleur buteur.

Vyschaïa Hokkeïnaïa Liga 
2011-2012 : nommée meilleure recrue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 34|| 3|| 4|| 7|| 4|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Tolpar || MHL || 50|| 12|| 13|| 25|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Tolpar || MHL || 53|| 33|| 35|| 68|| 18|| 10|| 7|| 3|| 10|| 10
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 23|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Toros Neftekamsk || VHL || 17|| 8|| 5|| 13|| 2|| 16|| 6|| 9|| 15|| 2
|-
| 2011-2012 || Tolpar || MHL || 11|| 6|| 9|| 15|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 21|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 23|| 9|| 9|| 18|| 6|| 19|| 5|| 5|| 10|| 6
|-
| 2013-2014|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 47|| 8|| 7|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 37|| 4|| 2|| 6|| 2|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 47|| 1|| 3|| 4|| 6|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2016-2017|| Toros Neftekamsk || VHL || 49|| 15|| 6|| 21|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018|| Toros Neftekamsk || VHL || 50|| 11|| 4|| 15|| 10|| 11|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 2018-2019|| Toros Neftekamsk || VHL || 43|| 10|| 11|| 21|| 14|| 17|| 3 || 2|| 5|| 2
|-
| 2019-2020|| Toros Neftekamsk || VHL || 36|| 1|| 8|| 9|| 6|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2020-2021 || Ledyanye Volki Kiev  || UHL || 7|| 4|| 4|| 8|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Almaty || Kazakhstan || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg